Коялович — білоруське і литовське прізвище.

 Альберт Віюк-Коялович (1609—1677) — білоруський письменник, полеміст, литовський історик, перекладач, геральдик.
 Коялович Михайло Йосипович (1828—1891) — російський історик, викладач, публіцист.

Білоруські прізвища
Литовські прізвища